Die Saison 2019/20 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 13. September 2019, das für April 2020 geplante Finale fand nicht mehr statt, da aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie der Spielbetrieb am 10. März 2020 abgebrochen wurde. Es gab keinen Meister der DEL2 und keinen Absteiger. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. Dies war die letzte Saison ohne sportlichen Aufsteiger in die DEL.

In der Saison wurden zwei Event Games im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg und im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Insgesamt hatten sich 24 Clubs um eine Lizenz beworben, die bisherigen 14 Clubs sowie zehn mögliche Aufsteiger aus der Oberliga. Teilnehmer waren die 13 sportlich qualifizierten Clubs der Vorsaison und als Aufsteiger aus der Oberliga der EV Landshut.

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 1. März 2020, 52. Spieltag

Tabelle 

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten
Endstand am 1. März 2020, 52. Spieltag
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit der besten Plus/Minus-Wertung2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten),S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Zuschauerstatistik 

Ev inklusive DEL2 Event Game

Play-offs

Modus 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.

Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs sollten in drei Runden und im Modus Best-of-Seven den Sieger ausspielen.

Hätte der Spielstand nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden gelautet, wäre nach 15-minütiger Pause eine Verlängerung von 20 Minuten erfolgt, solange bis ein Tor erzielt worden wäre. Die 20-minütigen Verlängerungen wären, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt worden, bis das entscheidende Tor gefallen wäre.

Pre-Play-offs 
Die Pre-Play-offs wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 6. und 8. März 2020 statt. Der Termin am 10. März 2020 war nicht mehr erforderlich.

Weblinks

Einzelnachweise 

201920
Eishockeysaison 2019/20